Lara Arruabarrena era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Ekaterina Alexandrova.

In finale Jeļena Ostapenko ha sconfitto Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 65-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko (campionessa)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Sorana Cîrstea (quarti di finale)

 Irina-Camelia Begu (secondo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Lara Arruabarrena (primo turno)
 Christina McHale (primo turno)

Qualificate 

  Priscilla Hon (quarti di finale)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (semifinale)

 Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Peangtarn Plipuech (primo turno)
 Karolína Muchová (primo turno)

Wildcard 

  Han Na-lae (secondo turno)
  Jang Su-jeong (primo turno)

 Katarina Zavatska (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2017